Улья́новка — посёлок в составе Георгиевского района (городского округа) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Ульяновский,
 Ульяновское.

География 
На северо-востоке: посёлок Балковский.

На западе: посёлок Новоульяновский и Новоульяновское водохранилище.

На севере-западе: пруд Молотов.

Расстояние до краевого центра: 134 км.

Расстояние до районного центра: 35 км.

История 
До 2017 года посёлок входил в упразднённый Ульяновский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 53 % населения — русские.

Инфраструктура 
Медобслуживание осуществляет фельдшерско-акушерский пункт.

В Ульяновке 2 улицы — Георгиевская и Павлова.

В 150 и 400 м к северу от жилой застройки посёлка расположены 2 открытых кладбища площадью 20 613 м² и 2 351 м² соответственно.

Связь и телекоммуникации 
В 2016 году в посёлке введена в эксплуатацию точка доступа к сети Интернет (передача данных осуществляется посредством волоконно-оптической линии связи).

Памятники 
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами.

Примечания 

Населённые пункты Георгиевского района